Північний острів — острів в групі Нова Земля, Росія
 Північний острів — острів в групі Петра, Росія
 Північний острів — острів в групі Нова Зеландія